Aspasia kan syfta på:

 Aspasia – en mytomspunnen kvinna i antikens Aten
 Aspasia (läkare) – läkaren i antikens Grekland
 Aspasia (roman) – en roman från 1876 av Robert Hamerling
 Aspasia (växter) – ett släkte av orkidéer
 409 Aspasia – en stor asteroid i huvudbältet